Пісня іца — епічний твір народу майя післякласичного періоду. Створена у XIII ст. Оригінальний твір втрачено У XVIII ст. здійснено переклад, з якого збереглася лише 1 копія. Є важливим джерелом пісенно-поетичної творчості майя в часи існування їх цивілізації.

Історія 
Ця пісня вважають вчені була складена під час походу іца на Чак'анпутун і була покликана надихати вояків ахава (царя) Міскіта. Стосовно автора мало відомостей. Уся інформація міститься безпосередньо в тексті: він заявляє, що юнаком був свідком захоплення міста Чичен-Іца військами коаліції Майяпана, Іцамаля і Ушмаля. Збереглася завдяки розміщеню в тексті в Чилам-Балам з Чумайєля. 

Текст її дійшов у зіпсованому вигляді, оскільки переписувач XVIII ст. вже не дуже добре розумів мову твору. Ці труднощі виникали і перед перекладачами на європейські мови. В тексті є вплив тольтекської мови, що відображає характерне явище для епохи складання «Пісні».

Зміст 
Є героїчним твором, що створено на історичній основі. Оповідається про віну між Чичен-Іцею та ворожою коаліцією. Тут згадується битва у Чикін-Чеена, коли був узятий в полон верховний жрець Хапай-Кан, надалі страчений в Ушмале. Через 222 дня вороги підійшли до Чичен-Іци і взяли її. На наступний день (3 К'ан) переможці влаштували свято, на якому принесли в жертву знатних бранців. Смерть одного з них і оспівує автор пісні. Останньому присвячена більша частина твору.

Джерела 
 A SONG OF THE ITZÁ
 Кнорозов Ю. В. 1963. Письменность индейцев майя. М.—Л. — С.84—85

Література мая